AEY steht für:

 Air Italy (2005), ehemalige italienische Fluggesellschaft mit Sitz in Gallarate als ICAO-Code
 Flughafen Akureyri in Island als IATA-Code

AEY